Davis Cup 2014, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2014, byl 103. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, které se účastnilo 121 národních družstev. První kolo se konalo mezi 31. lednem až 2. únorem. Soutěž skončila finálovým zápasem hraným mezi 21. – 23. listopadem ve francouzském městě Lille, kde domácí tým podlehl Švýcarsku 1:3 na zápasy. Švýcaři poprvé v historii získali salátovou mísu pro vítěze soutěže.

Los soutěže proběhl 18. září 2013 v britské metropoli Londýně, vyjma 1. a 2. skupiny zóny Evropy a Afriky, jejichž rozlosování proběhlo až po barážových zápasech odehraných 25. až 27. října.

Tým České republiky obhajoval titul z roku 2013, kdy v bělehradském finále porazil Srbsko výsledným poměrem 3:2 na zápasy. Skončil v semifinále na raketách Francie.

Tunisko bylo z Davisova poháru 2014 vyloučeno pro porušení pravidel ITF poté, co Tuniská tenisová federace zakázala Malekovi Džazírímu nastoupit proti Izraelci Amiru Weintraubovi na turnaji kategorie ATP Challenger Tour v říjnu 2013.

Světová skupina 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 
  (semifinále)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (finále)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finále 

 Baráž o Světovou skupinu Baráž o Světovou skupinu představovala osm mezistátních utkání mezi postupujícími družstvy z 1. skupin regionálních zón a poraženými týmy v prvním kole Světové skupiny. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině 2015. Poražení sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón následujícího ročníku. Los se uskutečnil 8. dubna v Londýně.

 Argentina, Austrálie, Belgie, Kanada, Srbsko, a Spojené státy se udržely ve Světové skupině pro rok 2015,
 Brazílie a Chorvatsko postoupily do Světové skupině pro rok 2015,
 Kolumbie, Izrael, Izrael, Slovensko, Ukrajina a Uzbekistán setrvaly v 1. skupině regionálních zón pro rok 2015,
 Nizozemsko a Španělsko sestoupily do 1. skupiny regionálních zón pro rok 2015.

 Americká zóna 

 1. skupina 

 Nasazené týmy 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina 
 
 
  - postoupila do 2. skupiny pro rok 2015
 
 
 
 
  - postoupilo do 2. skupiny pro tok 2015
 

 Zóna Asie a Oceánie 

 1. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina 
  - postoupil do 2. skupiny pro rok 2015
 
  - postoupil do 2. skupiny pro rok 2015
 
  - sestoupil do 4. skupiny pro rok 2015
  - sestoupily do 4. skupiny pro rok 2015
 
 

 4. skupina 
 
 
 
 
  - postoupil do 3. skupiny pro rok 2015
 
 
 
  - postoupila do 3. skupiny pro rok 2015
 Tichomořská Oceánie

 Zóna Evropy a Afriky 

 1. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina evropské podzóny 
 
 
 
 
 
  - postoupilo do 2. skupiny v roce 2015
 
 
 
 
 
  - postoupilo do 2. skupiny v roce 2015

 3. skupina africké podzóny 
 
 
 
 
 
 
  - postoupil do 2. skupiny v roce 2015
 
 
 
 
 ''' - postoupilo do 2. skupiny v roce 2015

Poznámka:  bylo na jeden rok vyloučeno z Davisova poháru kvůli porušení pravidel ITF poté, co tuniská tenisová federace zakázala Malekovi Džazírímu nastoupit proti Izraelci Amiru Weintraubovi na turnaji kategorie ATP Challenger v říjnu 2013.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Davis Cup – oficiální stránky